Macrocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1866. Macrocypris ingår i familjen Macrocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Macrocypris